Saint-Mesmin (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Mesmin (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Mesmin (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Mesmin (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary